Барон Эрнст Мария Иоганн Карл фон Фейхтерслебен (; 29 апреля 1806, Вена — 3 сентября 1849, там же) — австрийский учёный, хирург, психиатр, писатель, поэт, философ, литературный критик.

Биография 
Барон Эрнст Фейхтерслебен родился в Вене в 1806 году в аристократической семье австрийского чиновника. Поначалу посещал курсы при Терезиануме, затем, в 1825 году, поступил в Венский университет на отделение медицины, которое успешно окончил в 1833, получив степень доктора. Сразу после этого начал свою врачебную деятельность в качестве практикующего хирурга.

В 1844 году начал читать курс лекций по психиатрии в Венском университете, в следующем году стал деканом медицинского факультета. В июле 1848 года Фейхтерслебен был назначен секретарём одного из министерств, попытался инициировать реформу образования, но, столкнувшись со значительными препятствиями, разочаровался в своих начинаниях и покинул пост секретаря в декабре 1848 года, вернувшись к врачебной и преподавательской деятельности.

Труды 
 Doctrina de Indicationibus (1833) — дипломная работа.
 Über das hippokratische erste Buch von der Diät (Первая книга Гиппократа о питании; Вена, 1835).
 Lehrbuch der ärztlichen Seelenkunde (Принципы медицинской психологии; 1845).
 Gedichte (Стихотворения; Штутгарт, 1836) — поэтический сборник; часть произведений впоследствии пела переложена на музыку.
 Zur Diätetik der Seele (О диететике души; Вена, 1838; 46-е изд. — 1896, к 1906 году труд был переиздан 50 раз).
 Beiträge zur Literatur-, Kunst- und Lebenstheorie (О теории литературы, искусства и жизни; Вена, 1837—1841)
 Geist der deutschen Klassiker (Дух немецкой классики; Вена, 1851; 3-е издание — 1865—1866) — антология.
 Собрание сочинений в 7-ми томах (не включая труды по медицине, Вена, 1851—1853)
 Впоследствии труды Фейхтерслебена многократно переиздавались, один из последних сборников избранных работ и писем вышел в свет в 2006 году (ISBN13: 978-3-7001-3801-3).

Переводы на русский язык 
 В сборнике «Золотое сечение» (М.: Радуга, 1988. С. 128—129.)

Примечания

Ссылки 

 Афоризмы Эрнста Фейхтерслебена на aphorism-portal.info

Выпускники Венского университета
Преподаватели Венского университета
Поэты Австрии
Хирурги Австрии
Психиатры Австрии
Психиатры по алфавиту
Философы Австрии
Литературные критики Австрии
Похороненные на кладбище Святого Марка
Похороненные на Центральном кладбище Вены
Перезахороненные